Bilbao Chess Masters Final 2016 — 9-й міжнародний шаховий турнір, що проходив у Більбао (Іспанія) з 12 по 23 липня 2016 року.

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2777,7).

Регламент турніру

Розклад змагань 

 Примітка: час київський.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 10 секунд на хід починаючи з 41-го.

Система нарахування очок 
 3 очки за перемогу, 1 очко за нічию та 0 очок за поразку.

Визначення переможця 
Якщо на турнірі не виявлено переможця, а двоє гравців набрали однакову кількість очок, то між ними розігрується тай-брейк, а саме — дві бліцпартії по 4 хвилини + 3 секунди за хід, якщо переможця не буде виявлено, то у вирішальній партії білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.

Склад учасників 
 Магнус Карлсен , 2855  — 1
 Хікару Накамура , 2787  — 6
 Аніш Гірі , 2785  — 7
 Сергій Карякін , 2773  — 9
 Веслі Со , 2770  — 11
 Вей І , 2696  — 44
жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на липень 2016 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Підсумки за традиційною системою підрахунку 
  Магнус Карлсен — 6½
  Хікару Накамура — 5½
  Вей І  — 5
  Веслі Со  — 5
  Сергій Карякін — 4½
  Аніш Гірі — 3½

Переможець 
 Магнус Карлсен

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Турнір на chesspro.ru 
 Форум на chesspro.ru

Примітки 

Більбао (шаховий турнір)
Шахові турніри 2016
Більбао
Липень 2016